Pour les lieux et édifices, voir  (avec un tiret)

Saint Gilles peut faire référence à :

Saint catholique et orthodoxe
 Gilles l'Ermite († 720) né à Athènes, ermite près de Narbonne, en Septimanie ; fêté le

Personnalités catholiques
 Gilles le Confesseur ou Gilles d'Assise († 1262), bienheureux, un des six premiers compagnons de François d'Assise ; fêté le 
 Gilles de Santarem  († 1265), jeune abbé d'une abbaye de Coïmbre au Portugal ; fêté le 
 Gilles-Marie de Saint Joseph († 1812), originaire de Tarente dans le sud de l'Italie, franciscain à Naples ; fêté le